Die Abkürzung CVC steht für:
 Card Validation Code
 Card Verifiable Certificate
 Care Value Chain Management
 Central Vehicles Conversions, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Compact Video Cassette System
 Corporate Venture Capital, technologie-orientiertes Wagniskapital
 Customer Value Center

namentlich:

 CVC Capital Partners, eine Private-Equity-Gesellschaft

CVC